Редковский — фамилия.
 Редковский, Андрей Алексеевич (1831—1909) — русский художник, интерьерный живописец, пейзажист, акварелист, академик Императорской Академии художеств.
 Редковский, Николай Иванович (1921—2008) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.